Bouazizi ist der Familienname folgender Personen:

 Mohamed Bouazizi (1984–2011), tunesischer Gemüsehändler
 Riadh Bouazizi (* 1973), tunesischer Fußballspieler